Westend (Berlino) – quartiere di Berlino
 Westend (Francoforte sul Meno) – quartiere di Francoforte sul Meno 
 Westend (Wiesbaden) – quartiere di Wiesbaden
 West End – area di Londra